Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (Teresa z Lisieux, Mała Tereska, Mały Kwiatek, Marie Françoise Thérèse Martin)
 Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Jana od Krzyża (Eusebia García y García)
 Kunegunda Siwiec (1876–1955) – polska świecka zakonnica katolicka, mistyczka, Służebnica Boża Kościoła katolickiego

Zobacz też 
 Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (Mieczysława Kowalska)
 Teresa od Jezusa